Lo Shriram Capital P.L. Reddy Memorial Challenger 2014 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2014. È stata la 1ª edizione del torneo che si è giocato a Chennai in India dal 3 al 9 febbraio 2014 su campi in cemento e aveva un montepremi di $50,000.

Partecipanti singolare

Teste di serie

 Ranking al 27 gennaio 2014.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Ramkumar Ramanathan
  Saketh Myneni
  Jeevan Nedunchezhiyan
  N. Sriram Balaji

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Prajnesh Gunneswaran
  Sanam Singh
  Victor Baluda
  Michael Venus

Vincitori

Singolare

 Yuki Bhambri ha battuto in finale  Aleksandr Kudrjavcev 4–6, 6–3, 7–5

Doppio

 Yuki Bhambri /  Michael Venus hanno battuto in finale  N. Sriram Balaji /  Blaž Rola 6–4, 7–6(7–3)

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Challenger Tour 2014